Mount Oliver ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mount Oliver (Alberta), Berg in Alberta, Kanada
 Mount Oliver (Antarktika), Berg im Ross-Nebengebiet, Antarktika
 Mount Oliver (Pennsylvania), Borough im Allegheny County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Mount Oliver (Pittsburgh), Stadtbezirk in Pittsburgh, Vereinigte Staaten